Керча — многозначный термин.

 Керча — река в Мурманской области.
 Керча, Иван-Георгий Юрьевич (1914—1951) — писатель, культурный и общественно-политический деятель.
 Керча, Игорь Юрьевич (род. в 1943) — карпаторусинский лексикограф, редактор русинской Википедии.
 Керча, Юрий Юрьевич (1936—2015) — советский и украинский учёный-химик, член-корреспондент НАН Украины.
 Керча, Тамара Юрьевна — украинская писательница.